HMS Avenger je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Avenger (D14) 
 HMS Avenger (F185)

Avenger